2 miejscowości w Polsce:
 Gopło – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Gopło – część wsi Cienin Kościelny, w województwie wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
2 jeziora w Polsce:
 Gopło – jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim
 Gopło – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Przesmyki

3 stawy w Polsce:
 Gopło – staw w woj. lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Gopło – staw w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mordy 
 Gopło – staw w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolski, w gminie Zaklików